Андре́й Кири́ллович Косола́пов (род. 06 января 2002, Москва, Россия), более известный как MACAN — российский певец и автор песен.

В 2022 году признан артистом года по версии музыкальной платформы VK Музыка.

Биография 
Андрей Кириллович Косолапов родился 6 января 2002 года в городе Москва в благополучной семье. В детстве посещал музыкальную школу, но ему это было неинтересно. Затем поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на юриста. В подростковом возрасте Андрей начал интересоваться рэпом. Прежде чем начать карьеру, он выпускал треки под псевдонимами MC Гай Фокс, Nemo MC и Yung Chaser.Успех к Андрею пришёл в 2019 году благодаря треку «Веселящий газ». В это же время он выпустил дебютный альбом — «1000 км до мечты». Исповедует христианство.

Рэпер долго выбирал между творческими псевдонимами, пока не остановился на имени MACAN (в переводе с индонезийского — «тигр»).

Карьера 
В начале 2021 года Macan выпустил студийный альбом «2002+18».

В сентябре 2022 года песня «Останься образом» была включена в топ-15 хитов по версии Афиша Daily, «под которые Россия забывалась этим летом».

В декабре 2022 года Macan выпустил новый студийный альбом — «12» собравший более 15 млн прослушиваний на стриминговой платформе VK Музыка.

В декабре 2022 года стриминговый сервис «VK Музыка» признал Macan артистом года.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания 

Поп-музыканты России
Рэперы России